Autonomiczne dowodzenie wojskami obrony przeciwlotniczej - samodzielne (zdecentralizowane) dowodzenie różnorodnymi siłami i środkami OPL ze stanowisk dowodzenia.

Wojska obrony przeciwlotniczej